Die A Grupa 1981/82 war die 58. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 22. August 1981 und endete am 6. Juni 1982.

Meister wurde ZSKA Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Abstieg wurde neu geregelt. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt ab und wurden durch die beiden Gewinner der Nord- und Südgruppe der B Grupa ersetzt.  Die Teams auf den Plätzen 13 und 14 spielten in der Relegation gegen die jeweils Zweitplatzierten der B Grupa um zwei weitere Startplätze für die folgende Saison.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Kreuztabelle

Relegation 

Marek Stanke Dimitrow stieg in die B Grupa ab, Botew Wraza blieb erstklassig.

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1981
Fußballsaison 1981/82